Causeway United FC (celým názvem: Causeway United Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Halesowen v metropolitním hrabství West Midlands. Založen byl v roce 1957 ve městě Oldbury. V roce 1998 byl přestěhován do města Halesowen, kde se dělil o hřiště s klubem Halesowen Town FC. Zanikl v roce 2015 kvůli finančním problémům. Klubové barvy byly modrá a bílá.

Své domácí zápasy odehrál na stadionu The Grove (patřící Halesowenu Town) s kapacitou 5 000 diváků.

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj:

 FA Cup
 1. předkolo: 2003/04, 2004/05
 FA Vase
 3. kolo: 2002/03

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1998–1999: West Midlands Regional League (Division One South)
 1999–2002: West Midlands Regional League (Premier Division)
 2002–2014: Midland Football Alliance
 2014–2015: Midland Football League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1957
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2015
Sport ve West Midlands (hrabství)